Alter Burgberg steht für:
 Alter Burgberg (Kreuzweingarten)
 Alter Burgberg (Senscheid)